Селтон Мелу (, род. 30 декабря 1972) — бразильский актёр, режиссёр.

Биография 

Селтон Мелу — один из самых заметных бразильских актёров своего поколения. С раннего детства он определился с выбором актёрской профессии в качестве своего предназначения, что и стало одной из основных причин переезда семьи Мелу в Рио-де-Жанейро. Начал свою карьеру Селтон на телеканале «Бандейрантеш» в 1981 г. с участия в телесериалах «Дона Санта» и «Железные объятия». Дебютом на телеканале «Глобу» в 1984 г. стала детская роль Роналду Пелегрини в сериале «Телом к телу». Его родителей сыграли Антонио Фагундес и Дебора Дуарте. После небольшой роли в телесериале 1986 г. «Сеньорита», его телекарьера временно прерывается. Во время вынужденного перерыва он продолжает заниматься избранным ремеслом в качестве дублирующего иностранные фильмы на португальский язык, становится участником музыкальной группы.  На телевидение он возвращается в 1992 году, в телесериале «Камень о камень». После он практически не прекращает сниматься, отдавая предпочтение кино. На телевидении он участвует в телесериалах «Тропиканка» (1994) и «Новая жертва» (1995) (транслировавшихся и в России), «Непокорная» (1997), «Власть желания» (1999). После 1999 г. Селтон на телевидении снимается только в мини-сериалах, либо в непродолжительных комедийных шоу. В кино он нашёл основное место для демонстрации своего таланта.  Из перечня его киноработ следует отметить один из первых его фильмов «Четыре дня в сентябре», номинировавшийся на премию «Оскар».  Удачная телеадаптация одной из самых известных бразильских пьес Ариану Суассуна «O Auto da Compadecida», в которой главные роли вместе с ним исполнили Фернанда Монтенегру, Матеус Наштергаел и Лима Дуарте превратилась в не менее удачный кинофильм, известный под названием «Завещание собаки». Подобная история случилась и с мини-сериалом, посвящённом 500-летию открытия Бразилии, в котором он исполнил главную роль — «Открытие Бразилии».  Для роли в фильме «Lavoura Arcaica» (в международном прокате — «Слева от отца») ему, склонному к полноте актёру. пришлось принудительно похудеть на 20 килограмм. Этот фильм, в котором он сыграл вместе с Раулом Кортесом принёс ему признание за пределами родины.  Экстравагантный фильм «Запах канализации» 2007 г. упрочил это признание.  Актёр предпочитает играть сложные роли, в которых можно проявить свой талант. Селтон Мелу предпочитает «быть актёром, а не звездой».  В 2008 году Селтон успешно дебютировал в качестве режиссёра и продюсера киноленты «Декабрь».

Личная жизнь 
Имя Селтон сложено из слогов имён его родителей — Сельвы и Далтона Мелу. Длительное время встречался с актрисой Даниэли Виннитс. Он живёт один в своём доме в Рио-де-Жанейро. Его брат Дантон Мелу — тоже актёр.

Избранная фильмография

Кино 
 2014 — Свалка — Фредерико Ганзаго
 2011 — Клоун — Бенжамим
 2010 — Лопе де Вега: Распутник и соблазнитель — Маркес де Навас
 2008 — «Федерал» — Дани
 2008 — «Крысиная трава» —
 2008 — Расстроенные — Дику
 2008 — «Моё имя — не Джонни» — Жуан
 2006 — «Árido Movie» — Боб
 2005 — «Запах из стока» — Лоуренсу
 2004 — «Полковник и оборотень» — Пернамбуку Нугейра
 2004 — «Девочки из ABC» — Салесиану ди Карвалью
 2004 — «Нина» — друг Аны
 2003 — «Лисбела и заключённый» — Лелеу
 2001 — «Слева от отца» — Aндре
 2001 — «Карамуру — открытие Бразилии» — Диогу Альварес (Карамуру)
 2000 — «O Auto da Compadecida» (фильм) — Шику
 1996 — «Guerra de Canudos» — Тенеите Луиш
 1996 — «Четыре дня в сентябре» — Освальду
 1995 — «Флора» — Ремо (короткометражка)
 1993 — Ламарка
 1990 — Uma Escola Atrapalhada — Ренан

Телевидение 
 2018 — «13 дней вдали от солнца» — Саулу 
 2007 — «Система» — Матиаш
 2004 — «Os Aspones» — Талеш
 2003 — «Нормальные» — Бернарду/Нилу
 2001 — «Семья Майя» — Жуан да Эга
 2000 — «Открытие Бразилии» — Диогу Альварес (Карамуру)
 1999 — «Власть желания» — Абеларду Собрал
 1999 — «O Auto da Compadecida» (мини-сериал) — Шику
 1997 — «Непокорная» — Эмануэль Фарук
 1997 — «В мире женщин» — эпизод
 1995 — «Новая жертва» — Тонику Местьери
 1994 — «Тропиканка» — Витор Веласкес
 1993 — «Глаз на глаз» — Жука
 1992 — «Камень о камень» — Бруну
 1990 — «Пантанал» — сын Тенориу
 1986 — «Сеньорита» — Рафаэль
 1984 — «Телом к телу» — Роналду Пелегрини
 1983 — «Железные объятия» — Раймунду
 1981 — «Дона Санта» — Сидней

Премии и награды 
 1998 — премия «Контиго» — лучший телеактёр второго плана (сериал «Непокорная»)
 2001 — премия Гаванского кинофестиваля — лучший актёр (фильм «Слева от отца»)
 2001 — премия «Канданго» Бразильского кинофестиваля — лучший актёр (фильм «Слева от отца»)
 2002 — премия кинофестиваля в Лиме — лучший актёр (фильм «Слева от отца»)
 2002 — премия кинофестиваля в Лериде — лучший актёр (фильм «Слева от отца»)
 2004 — гран-при Бразильского кино — лучший актёр (фильм «Лисбела и заключённый»)
 2006 — премия «Контиго» — лучший актёр второго плана (фильм «Полковник и оборотень»)
 2006 — премия кинофестиваля в Рио-де-Жанейро — лучший актёр(фильм «Запах канализации»)
 2007 — премия кинофестиваля в Гвадалахаре — лучший актёр (фильм «Запах канализации»)
 2008 — премия APCA trophy — лучший актёр (фильм «Запах канализации»)
 2008 — премия «Контиго» — лучший актёр (фильм «Моё имя — не Джонни»)
 2008 — премия фестиваля бразильского кино в Майами — лучший актёр (фильм «Моё имя — не Джонни»)
 2009 — гран-при Бразильского кино — лучший актёр (фильм «Моё имя — не Джонни»)

Примечания

Ссылки 
 
 Блог, посвящённый Селтону Меллу
 Бразилиада
 Селтон Меллу на сайте «Dramaturgia Brasileira»

Актёры Бразилии